Dragon Warrior:

 Название, под которым в Северной Америке выходила игра Dragon Quest.
 Dragon Warrior — беспилотный разведывательный вертолёт (БПЛА).
 Dragon Warrior: Legend of the Hero Abel — японский аниме-сериал, выпущенный студией Studio Comet по мотивам игровой серии Dragon Quest.